Artrusi puede hacer referencia a:
 Giovanni Artusi (1540-1613), teórico musical, compositor y escritor italiano.
 Pellegrino Artusi (1820–1911), escritor culinario italiano.